El nombre de Instituto de Neurociencias puede aludir a alguno de los siguientes organismos:

 Instituto de Neurociencias, vinculado al CSIC y a la Universidad Miguel Hernández de Elche.
 Instituto de Neurociencias de Castilla y León, de la Universidad de Salamanca.